Okręty US Navy o nazwie USS "James River":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi  był okrętem rakietowego wsparcia desantu. Przemianowany na "James River"  gdy był w rezerwie. Sprzedany w 1961.

James River